Арман Адамян:
 Адамян, Арман Рудикович — писатель-фантаст.
 Адамян, Арман Азатович (род. 1997) — российский спортсмен дзюдоист.